Het ATP-toernooi van Umag 2018 (met de officiële naam Plava Laguna Croatia Open Umag 2018) werd gespeeld van 16 tot en met 22 juli 2018. Er werd gespeeld op gravelbanen van het International Tennis Center in de Kroatische stad Umag.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Guillermo García López → vervangen door  Laslo Đere
  Filip Krajinović → vervangen door  Taro Daniel
  Andreas Seppi → vervangen door  Guido Pella
  Kyle Edmund → vervangen door  Andrej Martin (LL)

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Umag
ATP-toernooi van Umag